Die vierte Auflage des Thomas Cups, der Weltmeisterschaft für Herrenmannschaften im Badminton, fand 1958 statt. Sieger wurde erstmals das Team aus Indonesien, welches die Titelverteidiger aus Malaya im Finale in der Singapore Badminton Hall mit 6:3 bezwingen konnte.

Vorrunden

Asienzone

Europazone

Australasianzone

Panamerikazone

Interzonenturnier 
1. Runde

2. Runde

Finale

Weblinks 
 
 

1958
Badminton 1958
Badmintonwettbewerb in Singapur